Ангел (Ангеле) Димитров Узунов с псевдоними Батя и Надеждин е български адвокат и революционер, началник на Кюстендилския пункт, запасен член на Задграничното представителство на ВМОРО, депутат в Народното събрание.

Биография 

Узунов е роден на 8 май 1886 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония, в българския род Узунови. Син е на учителя Димитър Узунов и брат на революционера Христо Узунов. Учи в Скопското българско педагогическо училище и в 1906 година завършва Кюстендилското педагогическо училище. През септември 1915 година младши подофицер Узунов завежда разузнавателен пункт №1 в Кюстендил на Партизанския отряд на Единадесета пехотна македонска дивизия. По-късно след българското настъпление при намесата на България в Първата световна война става началник на разузнавателния пункт в Щип, а после във Велес, където заменя Иван Караджов.

В 1919 година завършва право в Софийския университет. От 1901 година е член на ВМОРО и е началник на Кюстендилския пограничен пункт в периода 1909 – 1925 година. Избран е за делегат на бъдещия общ конгрес на Битолския конгрес на ВМРО от 1923 година. Секретар е на македонската парламентарна група в XXII ОНС. В 1925 година е председател на VI конгрес на ВМРО и е избран за запасен член на Задграничното представителство, въпреки че преди това се противопоставя на идеята ЗП да бъде избирано от конгрес, а не както е по устав от Централния комитет на ВМРО. При разкола във ВМРО след убийството на Александър Протогеров в 1928 година е на страната на протогеровистите.

Избран е на изборите на 29 май 1927 година за депутат в XXII обикновено народно събрание (1927 - 1931) с общогражданската листа на Демократическата партия от Горноджумайска избирателна околия. На 17 юли 1927 година народните представители от Горноджумайска, Неврокопска и Петричка околия в частно заседание се обособяват в отделна парламентарна група с председател д-р Иван Каранджулов и секретар Ангел Узунов, запасен член на Задграничното представителство на ВМРО.

По-късно, от 1931 до 1944 година, работи в Министерството на финансите, а от 1944 до 1946 упражнява адвокатска професия. През декември 1942 година публикува в списание Илюстрация Илинден статията „Впечатления и констатации от конгреса на Илинденци“, в която пише: 

Умира на 12 октомври 1975 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 „20 юли 1903 година“, статия от Ангел Узунов публикувана във в-к „Илиндень“, год. VI, София, 2.VIII.1926 г.
 „Македонци, които са забравили Македония“, статия от Ангел Узунов публикувана във в-к „Македония“, год. I, бр. 39, София, 26 ноември 1926 г.
 „Мише Развигоров (По случай годишнината от смъртта му)“, статия от Ангел Узунов публикувана в списание „Илюстрация Илинден“, бр.144, година XV, стр. 2-3, София, април 1943 г.
 „Илинден и националното съзнание на македонците“, статия от Ангел Узунов публикувана във в-к „Македония“, год. I, бр. 240, София, 1 август 1927 г.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Български юристи от Македония
Родени в Охрид
Български политици (1918 – 1945)
Български политици от Македония
Протогеровисти
Дейци на Илинденската организация
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Български подофицери
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Възпитаници на Софийския университет
Български имигранти от Македония в София
Български адвокати
Дейци на Македонските братства
Възпитаници на Гимназия „Неофит Рилски“ (Кюстендил)
Узунови